

Угловська сільська рада — сільське поселення, Мазановський район, Амурська область
 Угловська сільська рада — сільське поселення, Угловський район, Алтайський край